Micropilina reingi är en blötdjursart som beskrevs av Marshall 2006. Micropilina reingi ingår i släktet Micropilina och familjen Micropilinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Urmollusker
reingi